Il campionato russo femminile di pallanuoto è l'insieme dei tornei pallanuotistici femminili nazionali per club organizzati dalla Federacijaa Vodnogo Polo Rossij (cirillico:Федерация Водного Поло Россий), la federazione russa di pallanuoto.

Il primo torneo è stato organizzato nella stagione 1992-1993, all'indomani dell'indipendenza della Federazione russa. 
Il club russo più vincente è il Kinef Kirishi, vincitore di quindici titoli nazionali consecutivi.

Campionato nazionale
Le squadre che partecipano al campionato sono dieci. Si giocano due gironi da cinque con gare disputate in concentramenti. Al termine della fase a gironi le migliori quattro accedono alla Final Four.
Organico 2011-2012:

Gruppo A:

 Ajsha-Bibi ()

 2

Gruppo B'

 Olimp Nizhniy Novogorod

Albo d'oro

Vittorie

Note

Voci correlate
Campionato maschile

Collegamenti esterni

Campionati nazionali di pallanuoto
Campionato russo di pallanuoto